

Musica
 There She Goes – canzone dei The La's del 1988
 There She Goes – canzone di Taio Cruz del 2012

Cinema
 La complicità del pendolo (There She Goes) – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Pathé Frères